Katun – periodo temporale del calendario Maya (20 anni di 360 giorni) 
 Katun – attrazione del parco divertimenti di Mirabilandia
 Katun' – fiume russo, affluente dell'Ob'
 Classe Katun – classe di rimorchiatori russi